Кавалканти () е древна богата и влиятелна търговска фамилия от Флоренция.

Те произлизат от Фиезоле и са господари на Кастело делле Стинче, днес в Греве ин Кианти. Алдобрандино Кавалканти (1217 – 1279) е епископ.

Кавалканте Кавалканти (ок. 1220 – ок. 1280) е философ във Флоренция, подъдржа Гвелфите, през 1260 г. бяга в Лука и 1266 г. се връща във Флоренция. Неговият син е поета Гуидо Кавалканти (1258 – 1300), за когото Данте Алигиери пише в поемата си Божествена комедия (Inferno. X, 58 – 63), който е баща на Джовани Кавалканти (1381 – 1451), писател историк.

Фамилията се сродява с Медичите: Лоренцо ди Джовани де Медичи (1395 – 1440) се жени 1416 г. за Джиневра Кавалканти.

Източници

Литература 
 Guida d'Italia, Firenze e provincia („Guida Rossa“), Edizioni Touring Club Italiano, Milano 2007.
 Franco Cardini: Cavalcanti, Enciclopedia, treccani.it

Италианска аристокрация
История на Флоренция
Флорентинци